

Sigle 
 Enzyme Commission  – commissione che si occupa della classificazione EC degli enzimi
 Eurocity  – un tipo di treno
 European Commission  – Commissione europea
 European Community  – Comunità Europea
 European Council  – Consiglio Europeo

Codici 
 EC – codice vettore IATA di Avialeasing
 EC – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Ecuador
 EC – codice ISO 3166-2:ZA di Eastern Cape (Sudafrica)

Biologia
 EC  – sistema di classificazione degli enzimi

Informatica 
 .ec  – dominio di primo livello dell'Ecuador

Fisica 
 EC – Cattura elettronica decadimento fisico

Mineralogia 
 EC – abbreviazione di reticolo esagonale compatto
 Ec – abbreviazione di ecandrewsite

Sport 
 EC – abbreviazione di Esporte Clube (club sportivo) presente nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua portoghese, o di Eishockey Club (club di hockey su ghiaccio) nei paesi di lingua tedesca
 EC – nei ruoli del baseball, esterno centro

Altro 
 EC – Eddy Current Test nei controlli non distruttivi
 EC Comics  – casa editrice di fumetti
 E/C – sigla che significa estratto conto

Note